Анна Мэнни (; 24 июля 1355 — 3 апреля 1384) — английская аристократка, 2-я баронесса Мэнни в своём праве с 1375 года, графиня Пембрук в браке. Леди ордена Подвязки.

Биография 
Анна Мэнни родилась в 1355 году в семье геннегауского рыцаря Уолтера Мэнни, носившего в Англии титул барона Мэнни, и его жены Маргарет Норфолкской — внучки короля Англии Эдуарда I; таким образом, королю Эдуарду III Анна приходилась двоюродной племянницей. В 1368 году отец выдал её за Джона Гастингса, 2-го графа Пембрука. В 1375 году умерли и отец, и супруг Анны, так что она стала баронессой Мэнни в своём праве (её единственный брат до этого утонул в колодце). В 1384 году Анна умерла. Незадолго до смерти она стала леди ордена Подвязки.

В браке Анны Мэнни с Джоном Гастингсом родился сын Джон (1372—1389), 3-й граф Пембрук и 3-й барон Мэнни. Он погиб на турнире в возрасте всего 17 лет, не успев оставить потомство.

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 

Бароны Мэнни
Бароны Англии XIV века
Баронессы Англии в своём праве
Леди ордена Подвязки
Мэнни